

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Периандр выступает арбитром между Афинами и Лесбосом в Троаде.

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 В 1 луне в Лу приносили в жертву корову, но две коровы умерли, и жертву не совершили, но лишь трижды жертвовали издали (согласно толкователям, это нарушение ритуала).
 В 1 луне похоронен чжоуский Куан-ван.
 В 1 луне чуский царь напал на жунов в Лухунь, дошёл до реки Ло и стал проводить военные парады неподалёку от Чжоу, а тогда послал к чжоускому вану гонцов, которые узнавали о весе девяти треножников. По поручению чжоуского царя посол Вансунь Мань отверг притязания и разъяснил, что срок власти Чжоу установлен гаданием и составляет 30 поколений, тогда чусцы вернулись.
 Летом чусцы вторглись в Чжэн.
 сунцы предложили выкупить Хуа Юаня из чжэнского плена за 100 колесниц, выкуп был наполовину передан, когда он бежал из плена в Сун (либо сунцы позволили ему бежать).
 Осенью чи-ди напали на Ци.
 Осенью сунские войска окружили Цао.
 В 10 луне, в день бин-сюй умер князь Чжэн Му-гун (Лань), ему наследовал сын И (Лин-гун, эра правления 605). Вскоре Му-гун был похоронен.
 Цзиньский Чэн-гун пожаловал роду Чжао титул родичей гуна.
 Цзиньцы напали на Чжэн, которое изменило союзу (см. под 607 годом).

См. также

Примечания